Bèusoleu  (nom occità) (en francès Beausoleil [bosɔlɛj]) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 12.775 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Alba

Referències 

Municipis dels Alps Marítims